Überschar steht für:

 Überschar, Ortschaft der Gemeinde Nové Město pod Smrkem, Tschechien, siehe Přebytek (Nové Město pod Smrkem)
 Überschar, Ortschaft der Gemeinde Hajnice, Tschechien
 Kamitz-Überschar, Ortschaft der Gemeinde Bílá Voda, Tschechien, siehe Kamenička (Bílá Voda)

Siehe auch:
 Ueberschär